Первенство Казахстана среди коллективов физкультуры 1996 года — любительский турнир Первой лиги, в финале которого приняли участие 8 клубов.

В число участников соревнований вновь были включены все желающие команды. Первый и единственный раз победителю любительского турнира (шортандинскому «Автомобилисту») предоставили право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе Казахстана.

Финальный турнир

Примечания

Литература 
 Справочник «Казахстанский футбол 96/97. Все о футболе»

Первая лига Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 1996 году